Libertad (spanisch für „Freiheit“) steht für:

Orte in Argentinien:
 Departamento Libertad, eine Verwaltungseinheit in der Provinz Chaco in Argentinien
 Libertad (Buenos Aires)

Orte in Mexiko:
 Libertad (Chihuahua)
 Libertad (Chiapas)
 Libertad (Quintana Roo)
 Libertad (Tabasco)

Orte auf den Philippinen:
 Libertad (Antique), eine Stadtgemeinde in der Provinz Antique
 Libertad (Misamis Oriental), eine Stadtgemeinde in der Provinz Misamis Oriental

Orte in Venezuela:
 Libertad (Anzoátegui)
 Libertad (Barinas)
 Libertad (Cojedes)

Sonstige Orte:
 Libertad (Belize)
 Libertad (Uruguay)

Schiffe:
 Libertad (Schiff, 1890), Panzerkreuzer, später Küstenpanzerschiff der argentinischen Marine (Stapellauf 1890)
 Libertad (Schiff, 1956), Segelschulschiff der argentinischen Marine (Stapellauf 1956)
 Libertad (PC 14), Wachtschiff der venezolanischen Marine (Stapellauf 1973)

Sportvereine:
 Club Libertad, Fußballverein aus Paraguay
 Club Deportivo Libertad, Sportverein aus Argentinien, bekannt für seine Basketballabteilung

Personen:
 Albert Libertad (1875–1908), französischer Anarchist
 Tania Libertad (* 1952), peruanisch-mexikanische Sängerin

Sonstiges:
 Libertad (Münze), eine mexikanische Anlagemünze
 Libertad (Menschenrechtsorganisation), eine deutsche Menschenrechtsorganisation
 ¡Libertad!, argentinische Anarchisten-Zeitschrift
 Libertad (Album), ein Album von Velvet Revolver
 Libertad (U-Bahnhof), Geisterbahnhof der Metro de Santiago, Chile
 Edificio Libertad, Sitz der Armada Argentina

Siehe auch:
 La Libertad
 Libertatea
 Libertas (Begriffsklärung)